Hugo Rodríguez puede referirse a:

Hugo Rodríguez, futbolista mexicano;
 Hugo Rodríguez-Alcalá (1917-2007), ensayista, poeta, narrador, docente y crítico literario paraguayo;
 Hugo Isaác Rodríguez (1990-), futbolista mexicano;
Hugo Rodríguez Romero (1989-), futbolista español;
 Hugo Emiliano Rodríguez (1985-), futbolista mexicano;
Víctor Hugo Rodríguez (1993-), futbolista argentino;
 Hugo Rodríguez Guerrero (1937-), político chileno